Cerebrum (lat. für Gehirn) steht für:

 Gehirn, auch Encephalon genannt, Teil des Zentralnervensystems
 Großhirn oder Endhirn, auch Telencephalon genannt, größter der fünf Hauptabschnitte des Wirbeltiergehirns
 Cerebrum (Foraminiferen), Gattung der Familie Komokiidae von Foraminiferen, siehe Komokiacea 

Siehe auch:

 zerebral